Ronis ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Ronis (* 1975), deutscher Rabbiner
 Willy Ronis (1910–2009), französischer Fotograf